Колтун может означать:
 Колтун — воспаление сальных желёз на голове.
 Колтун — фамилия.

Известные носители 
 Колтун, Владимир Михайлович (1921—2004) — советский и российский гидробиолог, доктор биологических наук
 Колтун, Евгений Исидорович (род. 1947) — тренер.
 Колтун, Леонид Яковлевич (род. 1944) — украинский футболист и футбольный тренер.
 Колтун, Юлий Борисович (род. 1945) — российский кинорежиссёр.